Монет има више значења:
 Монет (Арканзас)
 Монет (Мисури)